Haladž jezik (ISO 639-3: kjf), jezik sjeverozapadne podskupine zapadnoiranskih jezika iz Azerbajdžana, kojim danas govori 42 100 ljudi na području Irana (2000 WCD), i nepoznat broj u Azerbajdžanu. 

Ne smije se brkati s istoimenim turkijskim jezikom haladž označenim identifikatorom [klj]

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)

sjeverozapadni iranski jezici
Jezici Azerbajdžana
Jezici Irana
Jezici po abecedi:K